Международный аэропорт имени Басиля Аль-Асада (), аэропорт Хмейми́м (, до 2016 года) — именной аэропорт (имени Басиля Аль-Асада), расположенный в 25 километрах к югу от Латакии, Сирия.

К аэропорту непосредственно примыкает посёлок Хмаимим. На аэродроме с 2015 года базируется авиационная группа ВКС России, участвующая в военной операции России в Сирии.

История 
Международный аэропорт назван в честь Басиля Асада (1962—1994), сына покойного президента Сирии Хафеза Асада и брата действующего президента Сирии Башара Асада.
 
Высота аэропорта над уровнем моря составляет 48 метров; длина взлётно-посадочной полосы — 2797 метров.

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Соглашения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года, часть территории аэродрома Хмеймим передана на безвозмездной основе российской стороне.

С 30 сентября 2015 года на аэродроме размещены основные силы Группировки Вооружённых сил Российской Федерации в Сирии, включая штаб группировки, авиационную группу ВКС России и Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

Происшествия и катастрофы 
 3 мая 2018 года Су-30СМ ВКС России при наборе высоты после взлёта с аэродрома потерпел катастрофу над акваторией Средиземного моря. По информации российского военного ведомства оба лётчика погибли. По предварительной версии причиной катастрофы могло стать попадание птицы в один из двигателей. Командир экипажа — майор Альберт Давидян.

См. также 
 Нападения на авиабазу Хмеймим

Примечания

Ссылки 

 Военная приёмка, аэродром Хмеймим: часть 1 Часть 2 (видео, Телеканал Звезда)
  Эксклюзив: один день на авиабазе Хмеймим (фоторепортаж) // Газета.Ru, апр 2018

Аэропорты Сирии
Военные аэродромы Сирии
Аэродромы ВВС России
Латакия
Российско-сирийские отношения
Российское военное присутствие за рубежом
Аэропорты, названные в честь людей